Fahlenberg bezeichnet

 eine Erhebung im Landkreis Cuxhaven, siehe Deutscher_Olymp
 eine Revierförsterei in Berlin, siehe Neue Fahlenbergbrücke#Name
 eine Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Schneckenlohe, Landkreis Kronach, Bayern, siehe Fahlenberg (Schneckenlohe)